Riaño bezeichnet:

 Riaño (León), eine Gemeinde in der Provinz León, Spanien
 Riaño (Burgos), ein Ort in der Provinz Burgos, Spanien

Riaño ist der Name von:

 Diego de Riaño († 1534), spanischer Architekt

Siehe auch

Riano  (italienische Gemeinde)